«Женщина года» () — американская Комедия о возобновлении брака 1942 года. Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Номинация на «Оскар» — лучшая актриса — Кэтрин Хэпбёрн.

Первый из девяти фильмов с легендарным актёрским дуэтом Спенсер Трейси — Кэтрин Хэпбёрн.

Сюжет 

Главные герои фильма — журналисты, работающие во время Второй мировой войны в одной из газет Нью-Йорка. Она — успешная и уверенная в себе журналистка, вращающаяся в высших сферах, политический обозреватель, дочь дипломата, много путешествовала по миру, знакома со многими известными людьми. Он — скромный спортивный обозреватель, обычный человек, добившийся всего собственным трудом. Сблизившись в ходе работы над общей темой, они влюбляются друг в друга и вскоре вступают в брак. Однако различия в характерах и взглядах на жизнь героев приводят к конфликтам…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джордж Стивенс
 Продюсер: Джозеф Лео Манкевич
 Сценаристы: Ринг Ларднер мл., Майкл Канин, Джон Ли Мэхин
 Композитор: Франц Ваксман
 Оператор: Джозеф Руттенберг

Производство 
Когда перед началом съёмок Хепберн, пришедшая на высоких каблуках, заметила, что слишком высока для Трейси, продюсер Джозеф Манкевич ответил ей: «Не беспокойся, скоро он подрежет тебя до нужного размера».

Джозеф Манкевич придумал для фильма последнюю немую сцену, в которой «идеальная» героиня Хепберн, желая продемонстрировать своё женское начало, безуспешно пытается приготовить завтрак, в то время как Трейси тайно наблюдает за происходящим.

Критика 
Картина была тепло встречена критикой. Босли Краузер из «Нью-Йорк таймс», в частности, написал, что она принесла «солнечный свет и радость», назвав её «самой весёлой экранной комедией последнего времени — ободряющим, восхитительным сочетанием остроумных реплик, мягкой романтики и внешнего блеска. И хотя она, безусловно, создана для развлечения, тем не менее, содержит и свою несложную мораль».

Примечания

Ссылки 
  
  

Кинокомедии США
Комедии о возобновлении брака
Национальный реестр фильмов
Кинокомедии 1942 года
Фильмы США 1942 года